Открытый чемпионат Германии 2010 — 104-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2010 году турнир прошёл с 19 по 25 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионате США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в парном разряде —  Симон Аспелин и  Пол Хенли

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире был Николай Давыденко (тогдашняя шестая ракетка мира). Россиянин защищал свой прошлогодний титул, однако уже во втором матче был вынужден завершить свой турнирный путь, проиграв бывшему соотечественнику Андрею Голубеву; при этом для представителя Казахстана эта победа не стала главным событием турнира: последовательно выиграв ещё три матча он сначала добрался до первого за два года финала на соревнованиях основного тура ассоциации, а затем и выиграл дебютный титул, сломив в финале сопротивление третьей ракетки турнира: Юргена Мельцера.

Парный турнир свёлся к матчу двух несеянных команд, где испанский альянс Марк Лопес / Давид Марреро оказался чуть удачливее на решающем тай-брейке французской пары Жереми Шарди / Поль-Анри Матьё. Прошлогодние чемпионы — Симон Аспелин и Пол Хенли — защищали свой прошлогодний титул, но вынуждены были сняться с соревнований в четвертьфинале из-за болей в шее у шведа.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Андрей Голубев обыграл  Юргена Мельцера со счётом 6-3, 7-5.
 Голубев выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Мельцер уступает свой 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= П.Риба
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П.-А.Матьё
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П.Стараче
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Б.Фау
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ж.Шарди
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М.Кьюдинелли
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Э.Шванк
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Т.Камке
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= А.Монтаньес
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=64
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= П.Риба
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=7| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П.Стараче
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=11
| RD2-team04= Т.Робредо
| RD2-score04-1=610
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=1

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= Ф.Петцншер
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ж.Шарди
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Э.Шванк
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Ю.Мельцер
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= П.Риба
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= П.Стараче| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ж.Шарди
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= Ю.Мельцер| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= П.Стараче
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Ю.Мельцер| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 4 

 Финальные раунды 

 Парный турнир 
 Марк Лопес /  Давид Марреро''' обыграли  Жереми Шарди /  Поля-Анри Матьё со счётом 6-3, 2-6, [10-8].
 Лопес выигрывает 3-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марреро выигрывает 2-й титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2010 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2010 года
2010